Gurgltal is de naam van twee dalen die beide gelegen zijn in het district Imst van de Oostenrijkse deelstaat Tirol.

 Het Gurgltal als zijdal van het Oberinntal, zie Gurgltal (zijdal van Oberinntal)
 Het Gurgltal als minder gebruikelijke naam voor een zijdal van het Ötztal, zie Gurgler Tal